Adolphe Désiré Mahillon (1851-1906), facteur d'instruments et frère de Victor-Charles Mahillon,
Barthélemi Mahillon (1817-18xx), facteur d'instruments et d'armes belge et frère de Charles Mahillon, 
Charles-Borromée Mahillon (1813-1887), facteur d'instruments belge et fondateur de Mahillon & Co, 
Ferdinand-Charles-Eugène Mahillon (1855-1948), facteur d'instruments et frère de Victor-Charles Mahillon,
Fernand-Charles-Henri Mahillon (18xx-19xx), facteur d'instruments et fils de Barthelemi Mahillon,
Joseph-Jean Mahillon (1848-1923), facteur d'instruments et frère de Victor-Charles Mahillon, 
 Léon Mahillon (1854 - 1896), un militaire belge ;
 Victor-Charles Mahillon (1841 - 1924), un facteur d'instruments belge.